Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, ранее Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю. А. Гагарина, КнААПО) — авиастроительное предприятие в городе Комсомольске-на-Амуре.

Производитель самолётов марки «Су», ведущее производственное предприятие Авиационной холдинговой компании «Сухой». В настоящее время участвует в трех приоритетных программах холдинга: по разработке и производству многофункционального истребителя Су-35, боевого авиационного комплекса пятого поколения и регионального пассажирского самолёта Сухой Суперджет 100. Ранее здесь впускались одноместные и двухместные модификации самолётов семейства Су-27 — Су-27СМ/СКМ, Су-30МК2, истребители палубного базирования Су-33, Су-33УБ. Также проводится ремонт и модернизация самолётов, стоящих на вооружении авиации ВВС и ВМФ России. КнААЗ — сертифицированный поставщик корпорации «Боинг».

С 1 января 2013 года КнААПО вошло в качестве филиала в ПАО «Компания „Сухой“» и стало называться Филиал ПАО «Компания „Сухой“» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ).

Численность работников - около 17 тыс. человек (2007), 13,5 тыс. человек (2011).

Из-за вторжении России на Украину, предприятие находится под международными санкциями Евросоюза, США и ряда других стран

История 
Завод изначально планировался как одно из градообразующих предприятий Комсомольска-на-Амуре. Площадкой для строительства было выбрано нанайское стойбище Дзёмги, позже стройплощадка была перенесена вглубь тайги на нынешнее место. 18 июля 1934 года был заложен первый камень в фундамент главного механического корпуса будущего авиационного завода № 126.

1 мая 1936 года был подготовлен к полёту самолёт-разведчик Р-6 (конструкции А. Н. Туполева). В годы Великой Отечественной войны предприятие выпускало бомбардировщики дальней авиации — ДБ-3Ф. Всего было построено 2757 этих боевых машин.

В послевоенный период завод наладил производство транспортно-пассажирского самолёта Ли-2. Здесь было построено 355 таких самолётов.

Одним из важнейших этапов развития предприятия были первые реактивные истребители МиГ-15, МиГ-17 и их модификации.

В 1956 году завод связал свою дальнейшую судьбу с ОКБ Сухого. Совместная работа дала Вооруженным Силам страны тысячи боевых самолётов семейства «Су».

Одновременно с выпуском истребителей предприятие изготавливало противокорабельные крылатые самонаводящиеся ракеты П-6 и «Аметист», поставляло по кооперации Новосибирскому авиационному заводу поворотные части крыла и хвостовые части фюзеляжа с оперением для фронтовых бомбардировщиков Су-24, производило элементы хвостового оперения для пассажирского лайнера Ил-62.

В 1976 году предприятие приступило к освоению боевого самолёта 4 поколения — Су-27, который стал базовым вариантом семейства самолётов конструкции ОКБ Сухого. В 1980-е годы истребитель Су-27, а позднее его модификации — Су-27СК, Су-27СКМ, Су-30М2, Су-30МК2, Су-30МКВ, Су-30МКК, Су-30МК2-В, Су-30МК2-И, Су-30МК2-V, Су-33 — стали основной продукцией завода.

В 2010 году началось производство Су-35С.

В последние годы на КнААЗе проведена реконструкция и техническое перевооружение.

В конце января 2010 года с заводского аэродрома «Дзёмги» впервые поднялся в воздух истребитель пятого поколения Т-50 ПАК ФА.

Среди прочей гражданской продукции производили, например, велосипеды «Космос», катера серий «Амур», «Восток» и «Стрела».

В 1999 году производство катеров выделили в самостоятельное дочернее предприятие — завод по производству маломерных судов «Амур». В 2005—2006 году производство катеров всех моделей прекращено. В 2009 году закрыто производство запасных частей и комплектующих для катеров.

За свою 75-летнюю историю предприятие выпустило несколько тысяч боевых самолётов таких известных авиаконструкторов как Туполев, Ильюшин, Микоян и Гуревич, Сухой, Бериев.

Руководители 
Директорами завода были:
 1932—1934 — Золотарёв, Константин Романович
 1934—1938 — Кузнецов, Кузьма Дмитриевич
 1938—1939 — Тер-Маркарян, Артём Никитович
 1939—1940 — Коломенский, Алексей Васильевич
 1940—1944 — Тимофеев, Дмитрий Александрович
 1944—1946 — Медков, Михаил Григорьевич
 1947—1950 — Белиловский, Сергей Иванович
 1950—1955 — Беляк, Константин Никитович
 1955—1965 — Березницкий, Филипп Аввакумович
 1965—1973 — Копылов, Виталий Егорович
 1973—1988 — Авраменко, Владимир Николаевич
 1988—1994 — Петров, Анатолий Михайлович
 1994—2006 — Меркулов, Виктор Иванович
 2006— н. в. — Пекарш, Александр Иванович

Памятные знаки 

На территории ОАО «КнААЗ» находятся памятные знаки:
 макет самолёта ДБ-3Ф — территория Б;
 макет самолёта МиГ-15 — территория Б;
 макет ракеты П-70 «Аметист» — территория Б;
 макет самолёта Су-27 — территория Б;
 макет самолёта Су-17 — территория А;
 макет самолёта Ли-2 — территория А, тут же на фасаде здания (цеха) установлена памятная доска о посещении этого места вице-президентом США Генри Уоллесом в июне 1944 года;
 Су-33 — территория А;
 макет самолёта Р-6 (АнТ-7) конструкции А. Н. Туполева, установленный напротив цеха № 8 на территории Б. В 1936-37 годах на заводе построены 20 единиц АнТ-7 на колёсном и поплавковом шасси. Это была первая продукция нового предприятия. Макет построен энтузиастами-заводчанами в одном из вспомогательных цехов предприятия в начале 1980-х годов, по сохранившимся оригинальным чертежам. Макет имеет несоответствия, но в целом повторяет конструкцию АнТ-6;
 при входе в столовую (на территории А), установлены бронзовые львы, подарок от Шэньянской авиастроительной корпорации (Shenyang Aircraft Corporation (SAC));
 мемориал памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов работникам авиационного завода — открыт в честь 40-летия Великой Победы 8 мая 1985 года. Авторы — А. Кехтер, В. Бушуев. Находится на территории А. В центре мемориала воздвигнута 14-метровая стела, символизирующая крыло самолёта. У подножия стелы — гранитная плита, на ней в центре — трехлопастный воздушный винт, символ сердца самолёта. К нему подведен Вечный огонь. Винт обрамляет лавровый венок — как дань памяти, уважения и славы. Памятник можно увидеть через ворота у проходных территории А;
 на территории аэродрома находится памятный знак в честь погибшего главного инженера малой авиации.

Санкции 
20 сентября 2018 года завод попал под ограничения США как «действующее в интересах оборонно-промышленного комплекса или разведслужб РФ»

Из-за вторжения России на Украину, КнААЗ был внесён в санкционный список Евросоюза.

3 марта 2022 года завод  включён в санкционные списки США.

Также КнААЗ находится в санкционных списках Канады, Швейцарии, Новой Зеландии, Украины и Японии.

См. также 
 Список авиационных заводов России
 Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова
 ОАО «Компания „Сухой“»

Примечания

Ссылки 
 Фоторепортаж. КнААПО. Год 2003-й
 Фоторепортаж. Ещё немного фотографий с КнААЗ
 Официальный сайт ОАО «КнААЗ» 
 Статья о КнААПО на komcity.ru
 
Авиастроительные компании России
Производители вооружений
Предприятия авиационной промышленности СССР
Экономика Комсомольска-на-Амуре
Компания Сухой
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину